Берриа-Сен-При () — французская семья известных юристов и литераторов.

 Берриа-Сен-При, Жак (Jacques Berriat-Saint-Prix; 1769—1845) — профессор права.
 Берриа-Сен-При, Шарль (Charles Berriat-Saint-Prix; 1802—1870) — доктор права и королевский прокурор; старший сын Жака.
 Берриа-Сен-При, Феликс (Félix Berriat-Saint-Prix; 1810—1883) — доктор права; младший сын Жака.

См. также 
 Сен-При

Примечания